Триана:

 Триана — район (фрегезия) в Португалии.
 Триана — район города Севилья в Испании.

Персоналии 
Триана () — испанская фамилия. Известные носители:
 
 Триана, Мауро (род. 1995) — испанский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге
 Триана Родригес, Педро (1890—1960) — мексиканский политик и генерал
 Триана, Родриго де (1469—1525) — испанский моряк, первый европеец, достоверно увидевший берега Америки
 Триана, Хосе (1931—2018) — кубинский драматург
 Триана, Хосе Херонимо (1828—1890) — колумбийский ботаник и врач